Вандернот () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вандернот, Александра (род. 1965) — бельгийская актриса.
 Вандернот, Андре (1927—1991) — бельгийский дирижёр.